Власюк Андрій Олександрович (футболіст, 1991) - виступав за такі клуби: , 
 Власюк Андрій Олександрович (футболіст, 1992) - виступав за такі клуби: , , , , , ,